20 złotych 1925 Bolesław Chrobry – przeznaczona do obiegu i ostatecznie niewprowadzona dwudziestozłotowa moneta II Rzeczypospolitej bita w złocie na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z 14 czerwca 1926 r.
 20 złotych 1924 Monogram RP – próbna dwudziestozłotowa moneta II Rzeczypospolitej
 20 złotych 1925 Polonia – próbna dwudziestozłotowa moneta II Rzeczypospolitej
 20 złotych wzór 1973 – pierwsza obiegowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 8 grudnia 1973 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 złotych wzór 1974 Marceli Nowotko – obiegowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 29 marca 1974 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 złotych wzór 1984 – obiegowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 26,5 mm, wprowadzona 6 grudnia 1984 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 złotych wzór 1989 – obiegowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 24 mm, wprowadzona 28 grudnia 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 złotych 1974 XXV lat RWPG – pierwsza okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 30 lipca 1974 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 25. rocznicy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
 20 złotych 1975 Międzynarodowy rok kobiet – okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 27 sierpnia 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji międzynarodowego roku kobiet (1975)
 20 złotych 1978 Maria Konopnicka –  okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 31 maja 1978 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej Wielcy Polacy
 20 złotych 1978 Pierwszy Polak w kosmosie – okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 12 października 1978 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita dla upamiętnienia lotu w kosmos pierwszego Polaka
 20 złotych 1979 Międzynarodowy rok dziecka – okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 26 stycznia 1979 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji międzynarodowego roku dziecka (1979)
 20 złotych 1980 Igrzyska XXII olimpiady – okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 29 października 1979 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji letnich igrzysk olimpijskich Moskwa 1980
 20 złotych 1980 Dar Pomorza – okolicznościowa moneta dwudziestozłotowa PRL o średnicy 29 mm, wprowadzona 25 czerwca 1980 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 50. rocznicy Daru Pomorza
20 złotych 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony do obiegu 23 września 2009 roku, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego
20 złotych 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony do obiegu 22 lutego 2010 roku, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
20 złotych 600. rocznica urodzin Jana Długosza – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony do obiegu 24 sierpnia 2015 roku, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza
20 złotych 1050. rocznica Chrztu Polski – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony do obiegu 12 kwietnia 2016 roku, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 1050-lecia chrztu Polski
 20 złotych Niepodległość 2018 – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony 3 sierpnia 2018 r., wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
20 złotych Bitwa Warszawska 1920 – dwudziestozłotowy banknot kolekcjonerski wprowadzony do obiegu 11 sierpnia 2020 roku, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej

Zobacz też 

 3 ruble – 20 złotych